Jeanne Goldschmidt (født i 1947) er en dansk forfatter.

Bibliografi 

 Faster Hildas Testamente, Grønningen 1, 2020

Referencer 

Romanforfattere fra Danmark